Ebola kan syfta på:

 Ebola – en epidemisk sjukdom som orsakas av ebolavirus
 Ebolavirus – det virus som ger upphov till ebolafeber
 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 – en epidemi av ebola i Västafrika
 Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa 2014 - en epidemi av ebola i Kongo-Kinshasa
 Ebolafloden, Kongo-Kinshasa